Xavier García puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Xavier García Gadea, waterpolista español.
Moisés Xavier García, futbolista salvadoreño.
Xavier García Albiol, político español.
Xavier García Pujades, entrenador de baloncesto español.

Véase también
Javier García